Quarante est un adjectif, un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :
 Quarante, le nombre
 Les Quarante, autre appellation des membres de l'Académie française, encore surnommés les Immortels.
 Années quarante, les années de la décennie 1940-1949.
 -40, 40 et 1940, des années du calendrier julien.
 Quarante, une commune française dans le département de l'Hérault.
, un titre de chanson du groupe U2 sorti en single et dans l'album War.
 Ligne 40 (Infrabel).
.
Ford GT40.
 « Quarante » le nom de la collection 1971 d'Yves Saint Laurent.